Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen ist der Name folgender Personen:

 Meinrad I. von Hohenzollern-Sigmaringen (1605–1681), Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen, siehe Meinrad I. (Hohenzollern-Sigmaringen)
 Meinrad II. Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen (1673–1715), Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen, siehe Meinrad II. (Hohenzollern-Sigmaringen)